Этернес или Итернеск, Итернан (, умер в 669 году) — святой молчальник Файфский. День памяти — 22 декабря.

Святой Этернес был ирландским миссионером. Он подвизался в окрестности Файфа, Шотландия в  (Kilrenny), на острове Мэй и скончался «среди пиктов», согласно Анналам Ольстера. В местечке  (Leuchars), Скулхил, Файф, имеется , освящённый, предположительно, в его честь.

Примечания

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые
 Kilrenny

Персоналии по алфавиту
Святые Ирландии
Святые Шотландии
Христианские святые VII века
Умершие в 669 году
Святые по алфавиту
Католические святые